RACF peut faire référence à :
 Revue archéologique du centre de la France, une revue spécialisée d'archéologie ;
 Resource Access Control Facility, un programme de sécurité.